Nuria Párrizas Díaz era la detentrice, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Jang Su-jeong ha sconfitto Rebeka Masarova con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

  Zheng Qinwen (ritirata)
  Anna Karolína Schmiedlová (quarti di finale)
  Clara Burel (primo turno)
  Rebecca Peterson (quarti di finale)

  Panna Udvardy (quarti di finale) 
  Lauren Davis (semifinale) 
  Misaki Doi (primo turno) 
  Kamilla Rachimova (primo turno)

Wildcard 

  Jacqueline Cabaj Awad (primo turno)
  Caijsa Hennemann (secondo turno)

  Kajsa Rinaldo Persson (primo turno) 
  Lisa Zaar (primo turno)

Protected ranking 

  Varvara Flink (primo turno)

Alternate 

  Peangtarn Plipuech (primo turno)

  Olivia Tjandramulia (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Nordea Open 2022